Kolbenheyer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Guido Kolbenheyer (1878–1962), österreichisch-deutscher Schriftsteller 
 Franz Kolbenheyer (1841–1881), österreichischer Architekt 
 Karl Kolbenheyer (1841–1901), österreichischer Lehrer und Heimatforscher 
 Moritz Kolbenheyer (1810–1884), ungarndeutscher Pfarrer und Schriftsteller